Cerro Tres Picos kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Cerro Tres Picos, Chubut, 
 Cerro Tres Picos, Buenos Aires,